Иван Цветков може да се отнася за:
 Иван Цветков Балев (1900 – 1981) – български лекар и анархист
 Иван Цветков (р. 1924) – български литературен критик и историк русист
 Иван Цветков (р. 1979) – български футболист